Dragoş est un prénom masculin roumain dérivé du vieux-slave драгъ (dragŭ), « amour, chéri, cher ». C'est également un nom de famille présent en Roumanie.

Personnages historiques 

 Dragoș (XIV siècle), prince de Moldavie.

Autres personnes

Nom de famille

Références

Voir aussi 
 
 
 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain

en:Dragoș (given name)